Bystrowiella — вимерлий рід рептиліоморфів з відкладень верхнього середнього тріасу (ладинський вік) Купферцелля та Веллберга, північний Баден-Вюртемберг, Німеччина. Його вперше назвали Флоріан Вітцманн, Райнер Р. Шох і Майкл В. Майш у 2008 році від повної остеодерми, злитої з кінчиком нервової частини хребта, частковими остеодермами та хребцями. Типовий вид — Bystrowiella schumanni.

Примітки 

Роди чотириногих